Исабекян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исабекян, Арам Эдуардович (род. 1952, Ереван, Арм. ССР, СССР) — армянский художник, Заслуженный деятель искусств Республики Армения.
 Исабекян, Эдуард Амаякович (1914, Игдыр — 17 августа 2007, Ереван) — народный художник Армении, лауреат государственных премий и наград.